Depuis la réforme de 2008, Istanbul, en Turquie, est divisée en 39 districts. Avant avril 2008, la ville en comptait 32 : dans le cadre de la réforme, l'un d'eux a été supprimé (il s'agit du district historique d'Eminönü) et huit nouveaux ont été créés à partir d'anciennes municipalités autonomes.

Chaque district a une municipalité locale élue par la population résidente.
La municipalité métropolitaine (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) a un rôle de coordination et de contrôle des activités des municipalités de district (gestion des ordures ménagères, construction et maintien des routes, ponts, exploitation d'un système de transport public etc.).

Ci-dessous les 39 districts d'Istanbul par ordre alphabétique, suivis de leur population début 2008 et en 2017, ainsi que de leur superficie et de leur densité de population. Les districts nouvellement créés en 2008 sont suivis d'un astérisque :

Notes et références 

 
Istanbul